Krymská je název ulice, kterou najdeme v několika českých a slovenských městech:

 Krymská (Praha) – ulice v Praze
 Krymská – tramvajová a autobusová zastávka poblíž této ulice
 Krymská (Brno) – ulice v Brně
 Krymská (Karlovy Vary) – ulice v Karlových Varech
 Krymská (Komárno) – ulice ve slovenském Komárně
 Krymská (Liberec) – ulice v Liberci
 Krymská (Michalovce) – ulice ve slovenských Michalovcích
 Krymská (Varnsdorf) – ulice ve Varnsdorfu

Související články 
 Krym
 Články s názvem začínajícím slovem: „Krymská“
 Články mající v názvu slovo: „Krymská“